Layout è un termine di lingua inglese che ha diversi significati (inteso come sostantivizzazione del verbo lay out, letteralmente: "stendere", "spiegare", "disporre") e diverse traduzioni e utilizzi possibili in italiano.
Layout – nell'editoria è la disposizione grafica generale di un blocco di composizione sulla pagina; spesso sostituisce l'italiano "impaginazione"
Layout – in informatica, l'impaginazione e la struttura grafica di elemento che viene visualizzato a video
Layout – in disegno tecnico, la rappresentazione della disposizione dei componenti di una macchina o di un impianto, all'interno dell'ambiente di destinazione
Layout – in economia aziendale, organizzazione e configurazione di un dato magazzino o impianto, atto a minimizzare i costi e i tempi di produzione
Layout di impianto industriale – studio della disposizione dei reparti e dei servizi di un impianto industriale
Layout – nel cinema d'animazione, la composizione scenografica degli ambienti
Layout – in tecnologia meccanica o architettura per layout s'intende la forma (in gergo: la geometria) di un oggetto, quindi in pratica tutte le caratteristiche dimensionali che lo descrivono a livello di disegno tecnico

Quindi, in generale, equivale ai termini "disposizione", "struttura", "configurazione" e similari.

Altri progetti